Schwessin ist der deutsche Name von zwei Orten in Polen:
 Świeszyno (Miastko) (Schwessin, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 Świeszyno (Powiat Koszaliński) (Schwessin, Kreis Köslin/Pommern)